POC, PoC, poc (латиницей) имеет несколько значений.

Сокращение:
  — шведская компания, производящая спортивные принадлежности.
 Проверка концепции (, сокр. , ) — демонстрация практической осуществимости какого-либо метода, идеи, технологии, реализуемости с целью доказательства факта, что метод, идея или технология работают.

Условные обозначения:
 POC — код ИАТА для аэропорта  близ города Ла-Верн в округе Лос-Анджелес штата Калифорния, США.
 poc — код ISO 639-3 для языка покомам, относящегося к майяской языковой семье (языкам майя).

См. также 
  (кириллицей)